Tragica notte – film del 1942 diretto da Mario Soldati
 Tragica notte (One Lonely Night..) – romanzo di Mickey Spillane del 1951